

Geografia 
 Malves-en-Minervois – comune francese nella regione dell'Occitania
 Centore-Malvés – piccoli abitati contigui a sud di Limana in provincia di Belluno

Persone 
 Jean-Paul de Gua de Malves – abate, matematico ed economista francese